Buitenspel, verzameling van (kinder)spelletjes die buiten gespeeld worden, in tegenstelling tot binnenspel, zie: kinderspel
Buitenspel (voetbal), een term uit het voetbal
Buitenspel (cricket), een term uit het cricket
Offside (ijshockey), een term uit het ijshockey
Buitenspel (hockey), een term uit het hockey, die afgeschaft is
Buitenspel (film), een film uit 2005 van de Belgische filmregisseur Jan Verheyen
Buitenspel (boek), een boek van de Nederlandse schrijver Evert Hartman

Zie ook 
 Uitsluiting uit een groep (sociologie) (buitenspel gezet worden)